PEKEA rede e um programa internacional de pesquisa sobre a ética e a política na economia.

A instituição opera para recolocar a ciência econômica no caminho da responsabilidade social. Surgida na França, esta iniciativa provocou o apoio de economistas de todo o mundo. O programa assumiu o título de PEKEA que resume as iniciais em inglês de "Para o Conhecimento político e ético das atividades econômicas".

Os trabalhos do PEKEA se inicarão na sede da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina (CEPAL). Os organizadores do PEKEA escolheram para dirigir o Conselho Cientifico deste programa o economista brasileiro Theotonio dos Santos.

Ligações externas
Site do PEKEA

Organizações internacionais